Plaats in Indonesië
 Kedungboto (Limbangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kedungboto (Porong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java